USS "San Pablo" (AVP-30) - okręt który wszedł do służby jako okręt-baza wodnosamolotów (w służbie w latach 1943-1947), następnie przebudowany na okręt hydrograficzny (w służbie w latach 1948-1969)
 USS "San Pablo" - fikcyjna kanonierka US Navy, która występuje w książce The Sand Pebbles z 1962 i filmie The Sand Pebbles z 1966.

San Pablo